Мичаёль — топоним в Республике Коми:

 Мичаёль (посёлок) — посёлок в городском округе Усинск
 Мичаёль (приток Зырянской Ежуги) — река в Удорском районе
 Мичаёль (приток Северной Кельтмы) — река в Усть-Куломском районе